Epipyga är ett släkte av insekter. Epipyga ingår i familjen Epipygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Epipyga